

Lewandowski 
 Adolph J. Lewandowski (1905–1961), entrenador i atleta estatunidenc
 Corey Lewandowski (n. 1973), consultor polític estatunidenc
 Edmund Lewandowski (1914–1998), artista estatunidenc
 Eduard Lewandowski (n. 1980), jugador d'hoquei sobre gel alemany
 Gina Lewandowski (n. 1985), futbolista estatunidenca
 Grzegorz Lewandowski (n. 1969), polític polonès
 Janusz Lewandowski (n. 1951), polític i economista polonès
 Janusz Lewandowski (1931–2013), diplomàtic polonès
 Jozef Lewandowski (1923–2007), historiador i escriptor suec-polonès
 Konrad T. Lewandowski (n. 1966), escriptor polonès
 Louis Lewandowski (1821–1894), compositor alemany
 Marcin Lewandowski (n. 1987), corredor de mitja distància polonès
 Mariusz Lewandowski (n. 1979), futbolista polonès
 Mateusz Lewandowski (n. 1993), futbolista polonès
 Michał Lewandowski (n. 1996), futbolista polonès
 Michel Lewandowski (1914–1990), futbolista polonès
 Przemysław Lewandowski, remer polonès
 Ricardo Lewandowski (n. 1948), magistrat de la Cort Federal Suprema del Brasil
 Robert Lewandowski (n. 1988), futbolista polonès
 Sascha Lewandowski (1971–2016), entrenador de futbol alemany
 Brothers Lewandowski, comerciants reials de la cort Bavaresa

Levandowski 
 Anthony Levandowski (n. 1980), enginyer estatunidenc

Lewandowsky 
 Max Lewandowsky (1876–1916), neuròleg alemany
 Felix Lewandowsky (1879–1921), dermatòleg alemany
 Stephan Lewandowsky (n. 1958), psicòleg australià
 Via Lewandowsky (n. 1963), artista alemany
 Klaus Lewandowsky (n. 1937), piragüista alemany

Lewandowska 
 Anna Lewandowska (n. 1988), karateka polonesa
 Iwona Lewandowska (n. 1985), atleta polonesa
 Janina Lewandowska, pilot polonesa
 Sandra Lewandowska (n. 1977), política polonesa
 Sylwia Lewandowska (n. 1991), remera polonesa

Altres 
 Mikhail Levandovsky (1890–1938), líder militar soviètic